3-й Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Всего на участие в турнире было подано 13 заявок. В связи с увеличением количества команд, были сформированы две группы по шесть команд: группу A () сформировали сильнейшие по итогам предыдущего розыгрыша Чемпионата Европы команды. В группу B () вошли более слабые команды, а также команды, впервые подавшие заявку на участие в турнире. В группе B был также предусмотрен квалификационный турнир.

Турнир в группе A () был проведен с 24 по 27 марта 1993 года в Эсбьерге () на Granly Hockey Arena. Это был самый скоротечный Чемпионат — 4 дня. В основном турнире участвовали 6 команд.

В рекордных (меньше не было) 9 играх турнира было заброшено 89 шайб (по 9,89 за игру). Лучшим бомбардиром стала Анна Теерийоки — нападающая сборной Финляндии, набравшая 12 очков (9 шайб, 3 передачи).

Победителем чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди женских команд в третий раз стала сборная команда Финляндии, выигравшая в финале у сборной Швеции со счетом 8:2. Бронзовым призёром стала команда Норвегии.

По итогам турнира право выступить на Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд в 1994 году получили следующие сборные — , , ,  и . В группе B чемпионата Европы 1995 года среди женских команд будет выступать .

Регламент 
Согласно регламенту, в турнире принимало участие шесть команд, которые были разделены на две группы по три команды. Игры в группах проходили по круговой системе. По итогам игр в групповом турнире, команды занявшие первые места по итогам игр в группах выходили в финал, и разыгрывали звание чемпиона. Команды, занявшие вторые места в группах разыгрывали бронзовые медали. Команды, занявшие последние места в каждой группе, определяли право остаться в группе A чемпионата Европы. Худшая команда выбывала в группу B чемпионата Европы 1995 года.

Пять лучших команд получали право выступить на Чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд в 1994 году.

Участники 
Для участия в турнире было подано 13 заявок — , , , , , , , , , , , , .

В связи с увеличением количества команд, были сформированы две группы по шесть команд: группу A () сформировали сильнейшие по итогам предыдущего розыгрыша Чемпионата Европы команды — , , , , , .

В группу B () вошли более слабые команды — ,  (как «наследник» Чехословакии), , , а также ,  и  впервые подавшие заявку на участие в турнире.  и  должны были принять участие в квалификационном турнире до двух побед. Позже, уже после проведения квалификационных матчей, в связи с тем, что  и  отозвали свои заявки на участие, обе постсоветские сборные были допущены к основным соревнованиям.

Групповой этап

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Плей-офф 
Время начала матчей местное (UTC+1).

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоги 
Итоговое положение команд

По итогам турнира  будет выступать в группе B чемпионата Европы 1995 года среди женских команд.

Индивидуальные награды
 Лучшие игроки турнира:
 Лучший вратарь:  Annika Ahlén
 Лучший защитник:  Päivi Halonen
 Лучший нападающий:  Hanna Teerijoki

Лучшие бомбардиры

Группа B чемпионата Европы 
Игры команд группы B прошли с 22 по 27 марта 1993 года в Киеве ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира  будет выступать в группе A чемпионата Европы 1995 года среди женских команд.

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904—2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5, ISBN 978-3-8334-4189-9

Ссылки 
 Hockey Archives — Championnats d’Europe féminins 1993
 Frauen-Europameisterschaft im Archiv bei Fraueneishockey-Deutschland
 1993 European Women’s Hockey Championship

Март 1993 года
Спорт в Дании в 1993 году
Спорт на Украине в 1993 году
1993
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Дании
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Международные спортивные соревнования в Киеве
Международные спортивные соревнования в Эсбьерге
хоккей женщины
Чемпионаты Европы в Дании